Historia
 Korczak – herb szlachecki

 Geografia i astronomia
 Korczak – wieś na Ukrainie, koło Żytomierza
 Korczak – dzielnica Kalisza
 Korczak – kolonia w Polsce, w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Trzcianne
 Korczak – wzniesienie w Polsce, w Sudetach Środkowych, w północno-środkowej części Gór Sowich
 (2163) Korczak – planetoida

 Osoby o nazwisku Korczak
 Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) – pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, zginął w 1942 w obozie zagłady w Treblince
 Jerzy Korczak – prozaik i satyryk
 Józef Korczak – działacz niepodległościowy, żołnierz, pisarz, poeta
 Lidia Korczak – historyk, mediewistka i autorka
 Piotr Korczak – wspinacz i taternik
 Stanisław Korczak – funkcjonariusz Policji Państwowej II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Korczak Ziółkowski – amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia

 Sztuka
 Korczak – polski film fabularny z 1990 roku

Zobacz też 

 Korczaki
 Korczakowski
 Korčák
 Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie